RDIF steht für:

 Radar Data Interchange Format
 Russian Direct Investment Fund

Abkürzung